Богуслав Браунер (; 8 мая 1855 года, Прага — 15 февраля 1935 года, Прага) — чешский химик, друг и сподвижник Д. И. Менделеева; по мнению Менделеева, «один из истинных укрепителей периодического закона».

Биография 

Окончил Пражскую политехническую школу (1877), работал у Р. Бунзена в Гейдельбергском университете и у Г. Роско в Манчестере. С 1882 года преподавал химию в Пражском университете (с 1897 профессор).

Член Венской и Краковской АН, почётный член Русского физико-химического общества и Польского химического общества.

Научная работа 

Важнейшие работы посвящены химии редкоземельных элементов и определению атомных масс. Доказал двухвалентность бериллия. 

Решил проблему размещения в периодической таблице редкоземельных элементов (1900), выделив их в особую интерпериодическую группу (в коротком варианте таблицы разместил РЗЭ в одной клетке четвёртой группы, вслед за лантаном). 

Один из инициаторов принятия (1906) кислородной единицы атомной массы.

Примечания

Литература 
 Кедров Б. М., Ченцова Т. Н. Браунер — сподвижник Менделеева. К столетию со дня рождения Богуслава Браунера — М.: АН СССР, 1955. — 125 с.

Ссылки 
  
 Трифонов Д. Н. Богуслав Фёдорович (к 150-летию Б. Браунера) // Первое сентября. Химия. 2005. № 11.

Химики Чехии
Химики XIX века
Химики XX века
Умершие в Чехословакии
Почётные члены Польского химического общества